Индустриа́льное шоссе́ — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Индустриальное шоссе — улица в Ишимбае.
 Индустриальное шоссе — улица в городе Уфе.

См. также 
 Индустриальная улица
 Индустриальный мост
 Индустриальный переулок (Москва)
 Индустриальный проспект
 Индустриальный путепровод